{Des}Concerto Ao Vivo é o primeiro álbum ao vivo da cantora de rock brasileira Pitty, lançado em setembro de 2007. Foi gravado em julho do mesmo ano no Citibank Hall, em São Paulo. O CD conta com os maiores sucessos dela e duas canções inéditas: "Pulsos" e "Malditos Cromossomos". Foi lançado também em DVD.

Faixas

CD

DVD

Banda 
 Duda - bateria
 Joe - baixo
 Martin - guitarra

Certificações & Desempenho 
Álbum

Singles

Ligações externas

Álbuns de Pitty
Álbuns ao vivo de 2007
Álbuns de rock do Brasil
Álbuns de hard rock
Álbuns em língua portuguesa
Álbuns lançados pela Deckdisc